Велиц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Велиц, Мартин (род. 1985) — бывший словацкий профессиональный шоссейный велогонщик.
 Велиц, Петер (род. 1985) — словацкий профессиональный шоссейный велогонщик.